P20 peut faire référence à :
 Huawei P20, un smartphone sorti en 2018 ;
 Hypoxie intra-utérine, d'après la classification internationale des maladies ;
 P20, un modèle de Pipette automatique permettant de pipetter de 2 à 20 µl ;
 Papyrus 20, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres